Џејмс Спејдер () је амерички глумац, рођен 7. фебруара 1960. године у Бостону.

Филмографија 

|-
| 1981. || || -{Endless Love}- || Кит Батерфилд ||
|-
| 1983. ||Ресторан || Diner || Фенвик || Телевизијски пилот
|-
| 1985. || || -{The New Kids}- || ||
|-
| 1985. || || -{Starcrossed}- || Џои Калаган ||
|-
| 1985. || || -{Tuff Turf}- || Морган Хилер ||
|-
| 1986. || || -{Pretty in Pink}- || Стеф Маки ||
|-
| 1987. || || -{Baby Boom}- || Кен Аренберг ||
|-
| 1987. || || -{Less Than Zero}- || Рип ||
|-
| 1987. || || -{Mannequin}- || г. Ричардс ||
|-
| 1987. || Вол стрит || -{Wall Street}- || Роџер Барнс ||
|-
| 1988. || || -{Jack's Back}- || Џон/Рик Весфорд ||
|-
| 1989. || || -{The Rachel Papers}- || Дефорест ||
|-
| 1989. || || -{sex, lies, and videotape}- || Грејам Далтон ||
|-
| 1990. || || -{Bad Influence}- || Мајкл Бол ||
|-
| 1990. || || -{White Palace}- || Макс Барон ||
|-
| 1991. || || -{True Colors}- || Тим Герити ||
|-
| 1992. || || -{Bob Roberts}- || Џак Марлин ||
|-
| 1992. || || -{Storyville}- || Клеј Фаулер ||
|-
| 1993. || || -{The Music of Chance}- || Џек Пози ||
|-
| 1994. || || -{Dream Lover}- || Реј Рирдон ||
|-
| 1994. || Вук || -{Wolf}- || Стјуарт Свинтон ||
|-
| 1994. || Звездана капија || -{Stargate}- || др Данијел Џексон ||
|-
| 1996. || || -{2 Days in the Valley}- || Ли Вудс ||
|-
| 1996. || || -{Crash}- || Џејмс Балард ||
|-
| 1997. || || -{Keys to Tulsa}- || Рони Стовер ||
|-
| 1997. || || -{Driftwood}- || човек ||
|-
| 1997. || || -{Critical Care}- || Вернер Ернст ||
|-
| 1999. || || -{Curtain Call}- || Стивенсон Лоу ||
|-
| 2000. || || -{Supernova}- || Ник Ванзант ||
|-
| 2000. || || -{Slow Burn}- || Маркус ||
|-
| 2000. || || -{The Watcher}- || специјални агент Џоел Кембел ||
|-
| 2001. || || -{Speaking of Sex}- || др Роџер Клинк ||
|-
| 2001. || || -{The Stickup}- || Џон Паркер ||
|-
| 2002. || Секретарица || -{Secretary}- || Е. Едвард Греј ||
|-
| 2003. || || -{I Witness}- || Даглас Дрејпер ||
|-
| 2003. || || -{Alien Hunter}- || Џулијан Роум ||
|-
| 2003. || || -{The Pentagon Papers}- || Данијел Елсберг ||
|-
| 2004. || || -{Shadow of Fear}- || Вилијам Ешбери ||
|-
| 2006. || Дискаверијев атлас: Кина || -{Discovery Atlas: China Revealed}- || наратор || документарна ТВ серија 
|-
| 2009. || || -{Shorts}- || г. Карбон Блек ||
|-
| 2011−2012. || У канцеларији || -{The Office}- || Роберт Калифорнија || ТВ серија 
|-
| 2012. || Линколн || -{Lincoln}- || Вилијам Билбо ||  
|-
| 2015. || Осветници: Ера Алтрона ||-{Avengers: Age of Ultron}- || Алтрон ||
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1960.
Људи из Бостона
Амерички глумци
Добитници награде Еми